Амасија (, ) је град у северном делу Турске, у истоименом вилајету.

Историја

Географија

Клима

Сестрински градови 
  Берат
  Бриндизи
  Бурса
  Золинген
  Лече
  Маниса
  Ош
  Призрен
  Сапоро
  Тулча
  Шамахи

Извори

Спољашње везе 

 

Градови у Турској